Пышке́т () — село в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, административный центр Пышкетского сельского поселения.

География 
Село Пышкет расположено на высоте 192 м над уровнем моря.

Улицы села:
 Больничная
 Западная
 Молодёжная
 Новая
 Октябрьская
 Подлесная
 Полевая
 Поселковская
 Садовая
 Советская
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения села составляет 618 человек (2007). В селе действуют детский сад и средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района